Кампо Торес има више значења:

 Кампо Торес (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Торес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику